National Counterterrorism Center − organizzazione statunitense anti-terrorismo
 National Collection of Type Cultures − raccolta nazionale inglese di colture di batteri
 North Central Texas College − college del Texas Nord-centrale